Get Sleazy Tour (стилизовано Get $leazy Tour) — первый концертный тур певицы Кеши по США и некоторым другим странам, тур в поддержку своей пластинки Cannibal. Предварительно тур должен был начаться 8 ноября 2010 года. Но тур начался лишь 15 февраля 2011 года в США, Портленде, штат Орегон, а закончился 29 сентября 2011 года в Лос-Анджелесе.

Разогрев 
 Beardo (Северная Америка)
 3OH!3 (Geneseo)
 LMFAO (Северная Америка, Великобритания — Leg 3, 4, 5)
 Spank Rock (Северная Америка — Leg 3, 4, 5)
 Наталия Киллс (Великобритания — Leg 3)

Сет лист 
 «Sleazy»
 «Take It Off»
 «Fuck Him He’s a DJ»
 «Dirty Picture»
 «Blow»
 «Blah Blah Blah»
 «Party at a Rich Dude’s House»
 «Backstabber»
 «Cannibal»
 «The Harold Song»
 «C U Next Tuesday»
 «Animal»
 «Dinosaur»
 «Grow a Pear»
 «Your Love Is My Drug»
 «Tik Tok»
На бис
 «We R Who We R»
 «(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)»
Источник:

Даты концертов 

Концерт является частью фестиваля Future Music Festival.
Концерт является частью фестиваля Beale Street Music Festival
Концерт является частью Channel 93.3 Summer Kickoff
Концерт является частью Wango Tango
Концерт является частью фестиваля Endfest
Концерт является частью фестиваля Glastonbury Festival
Концерт является частью Summerjam
Концерт является частью фестиваля Rock Werchter
Концерт является частью фестиваля Putte i Parken Festival

Концерт является частью фестиваля T in the Park
Концерт является частью Wilmington Trust Grandstand Concert Series
Концерт является частью Ohio State Fair
Концерт является частью фестиваля International Balloon Festival of Saint-Jean-sur-Richelieu
Концерт является частью 1-800-Quit-Now Concert Series
Концерт является частью MTV World Stage Mexico
Концерт является частью фестиваля Rock in Rio

Отменённые и перенесённые концерты

Кассовые сборы

Примечания 

Концертные туры Кеши
Концертные туры 2011 года